

Astronomia
 9887 Ashikaga – asteroide della fascia principale

Geografia
 Ashikaga – città giapponese della prefettura di Tochigi

Persone
 Ashikaga Shigeuji – militare giapponese
 Ashikaga Takauji – militare giapponese
 Ashikaga Yoshikatsu – militare giapponese
 Ashikaga Yoshikazu – militare giapponese
 Ashikaga Yoshiaki – militare giapponese
 Ashikaga Yoshiakira – militare giapponese
 Ashikaga Yoshiharu – militare giapponese
 Ashikaga Yoshihide – militare giapponese
 Ashikaga Yoshihisa – militare giapponese
 Ashikaga Yoshimasa – militare giapponese
 Ashikaga Yoshimi – militare giapponese
 Ashikaga Yoshimitsu – militare giapponese
 Ashikaga Yoshimochi – militare giapponese
 Ashikaga Yoshinori – militare giapponese
 Ashikaga Yoshitane – militare giapponese
 Ashikaga Yoshiteru – militare giapponese
 Ashikaga Yoshizumi – militare giapponese
 Michio Ashikaga – ex calciatore giapponese

Storia
 Clan Ashikaga – nobile e potente famiglia feudale giapponese
 Periodo Ashikaga – epoca della storia del Giappone che va dal 1336 al 1573
 Shogunato Ashikaga – epoca di dominio della dinastia di shōgun del Clan Ashikaga